

Persone 
 Angelo Stefano Brusco (1745-1831) – pittore italiano
 Francesco Brusco (1941) – politico italiano
 Giacomo Agostino Brusco (1739-1817) – ingegnere e cartografo italiano
 Mitchie Brusco (1997) – skater statunitense
 Paolo Gerolamo Brusco (1742-1820) – pittore italiano
 Sebastián Brusco (1974) – calciatore argentino
 Vincenzo Brusco Onnis (1822-1888) – giornalista e patriota italiano
Pseudonimo
 Brusco (1974) – cantante italiano

Altro 
 Brusco – album di Brusco del 2001